«Комендант Лаутербурга» — советский телефильм 1969 года по роману Э. Казакевича «Дом на площади» (журнал «Роман-газета», 1956, № 6, 7), продолжению романа «Весна на Одере» по которому снят фильм «Весна на Одере» — своеобразное продолжение этого фильма.

Сюжет 
События происходят в первые дни после Великой Отечественной войны — Лубенцов, ранее начальник дивизионной разведки в фильме «Весна на Одере», теперь в звании подполковника, и выпала ему сложная задача — быть комендантом немецкого городка Лаутербург…

Рассказ о буднях советской комендатуры в послевоенной провинциальной Германии, о смятении и неуверенных надеждах простых немцев на нормальную жизнь, о наведении комендатурой порядка и восстановлении мирной жизни, а также о преследовании недобитых нацистов.

В ролях 
В основных ролях:

 Николай Волков — Лубенцов
 Алексей Эйбоженко — Меньшов / от автора
 Георгий Мартынюк — Воронин
 Леонид Броневой — профессор Себастьян
 Ольга Яковлева — Эрика
 Юрий Лихачев — Касаткин
 Николай Серебренников — Яворский
 Анна Антоненко-Луконина — Альбина
 Всеволод Платов — Пигарев
 Геннадий Сайфулин — Гоша
 Оксана Левинсон — Ксения
 Валентин Никулин — Лерхе
 Вера Жуковская — Марта
 Юрий Багинян — Иост
 Игорь Кашинцев — Мариуциус
 Татьяна Кленова — Таня
 Людмила Богданова — Лизелотте фон Мельхиор
 Александр Юдин — Пауль

В эпизодах:

 Леонид Каневский — Коллинз
 Виталий Коняев — Воробейцев
 Григорий Лямпе — Меркер
 Аркадий Песелев — Вальтер
 Тигран Давыдов — эпизод
 Юрий Катин-Ярцев — эпизод
 Борис Кудрявцев — эпизод
 Василий Бочкарёв — эпизод
 Леонид Платонов — эпизод
 Леонид Сатановский — эпизод
 Владимир Анисько — эпизод
 Николай Лебедев — эпизод

Критика 
Внутренняя напряжённость спектакля «Комендант Лаутербурга» передается зрителю, несмотря на сдержанность внешних средств выразительности. Преобразуя прозу в театр, авторское повествование в сценическое действие, режиссёр как бы интенсифицирует душевную работу героев. Нейтрализован быт, опущены картины, специально рисующие победителя в стране побежденных, взят нравственный аспект проблемы: ответственность, которая ложится на плечи победителя.

Режиссёр последовательно собирает внимание вокруг главной мысли — о достоинстве народа, сознающего свою миссию.

Рецензии 
 Богатко И. — Телевизионное прочтение романа (Телеспектакль «Комендант Лаутербурга» по роману Э. Казакевича «Дом на площади») // Литературная Россия, 24 июля 1970

Литература 
 Комендант Лаутербурга // Телевизионные спектакли: аннотированный каталог. — М.: Гостелерадиофонд, 2000. — 445 с. — стр. 72

Телефильмы СССР 1969 года
Экранизации произведений Эммануила Казакевича